Osvaldo Rodríguez – calciatore costaricano, nato nel 1990
 Osvaldo Rodríguez – calciatore messicano, nato nel 1996